Gainsborough (Lincolnshire) - localidade no condado de Lincolnshire, Inglaterra.
 Gainsborough (Suffolk) - localidade no condado de Suffolk, Inglaterra.
 Thomas Gainsborough - artista inglês.
 Aerith Gainsborough
 8236 Gainsborough

Sobrenomes da língua inglesa
Desambiguações de sobrenomes